NGC 4493-1
NGC 4493-2